Die Uruguay Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 3. November 2013 in Montevideo stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Letztjähriger Sieger im Einzel war Horacio Zeballos, im Doppel die Paarung Nikola Mektić und Antonio Veić.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 26. und 27. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Andrea Collarini
 Thiago Monteiro
 Marcelo Arévalo
 Gonzalo Lama

Als Lucky Loser rückte folgender Spieler in das Hauptfeld auf:
 Marco Trungelliti

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 110 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Montevideo